Беспяов — русская фамилия; известные носители: 
 Беспятов, Алексей Иванович (1920—1989) — советский военный деятель. Герой Советского Союза.
 Беспятов, Евгений Михайлович (1873—1919) — драматург, театровед, врач.